Марчаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 7,84 км². Население — 373 человека (на 2010 год). Расстояние — 58 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Microweb turística de Marchal realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады